Brancaleone – nome proprio di persona italiano maschile
 Brancaleone – cognome nobiliare italiano
 Brancaleone Doria – marito di Eleonora d'Arborea
 Brancaleone – comune in provincia di Reggio Calabria
 Fontanile Brancaleone – fontanile di Caravaggio in provincia di Bergamo
 Brancaleone da Norcia – personaggio immaginario protagonista dei due film di Monicelli, L'armata Brancaleone e Brancaleone alle crociate
 Brancaleone – opera teatrale prodotta nel 1998 dal Teatro Stabile delle Marche su testi di Alfredo Antonaros
Giovanni Brancaleone – condottiero italiano partecipante alla disfida di Barletta

Pagine correlate
 Brancaleoni